Мітрідат I — ім'я царів: 
 Мітрідат I — цар Іберії (прибл. 35 н. е.) 
 Мітридат I Ктіст — цар Понта (302-266 до н. е.) 
 Мітрідат I — цар Парфії (195-138 до н. е.)